Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 331 dans le monde :
 Route européenne 331 en Allemagne
 RS-331 au Brésil
 Route 331 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 331 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route départementale 331 en Meurthe-et-Moselle, France
  dans certains pays